Ел Сарапе има више значења:

 Ел Сарапе (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сарапе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сарапе, Балтазар Гусман (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику